Amerikai Egyesült Államok
 Kalamazoo (Florida)
 Kalamazoo (Michigan)
 Kalamazoo (Nebraska)
 Kalamazoo (Nyugat-Virginia)
 Kalamazoo megye (Michigan)
 Kalamazoo (folyó)